«Dejean» puede referirse a:
 Dejean, apellido.
 Dejean, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Chambellan.
 Pierre François Marie Auguste Dejean (10 de agosto de 1780 – 17 de marzo de 1845), militar y entomólogo francés.
 La abreviatura Dejean se emplea para indicar al entomólogo Pierre François Marie Auguste Dejean como autoridad en la descripción y taxonomía en zoología.